Der Ostdeutsche Sparkassen Cup 1997 war ein Tennisturnier der ATP Challenger Series 1997, das vom 12. bis 18. Mai 1997 in Dresden stattfand.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf atpworldtour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1997
Tennisturnier in Dresden